Chormantel bezeichnet

 ein liturgisches Kleidungsstück von Klerikern, siehe Pluviale
 einen Bestandteil des Habits von Ordensleuten, siehe Chormantel (Ordensleute)